Vlaamse reus (konijn), een konijnenras
 Vlaamse Reus (prijs), een jaarlijkse sportprijs van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS)